Вита́лий Алекса́ндрович Ли (13 марта 1994, Сатпаев, Казахстан) — казахстанский футболист, нападающий.

Карьера 
Виталий перешёл в стан «горняков» из другого города карагандинской области — сатпаевского «Казахмыса». За основной состав дебютировал 10 августа 2012 в перенесенной игре 17 тура чемпионата Казахстана, против команды «Окжетпес».

Достижения 
 «Шахтёр»
 Чемпион Казахстана (1): 2012
 Обладатель Суперкубка Казахстана (1): 2013

 «Кайрат»
 Серебряный призёр чемпионата Казахстана (1): 2015
 Бронзовый призёр чемпионата Казахстана (2): 2013, 2014
 Обладатель Кубка Казахстана (2): 2014, 2015
 Обладатель Суперкубка Казахстана (1): 2016

 «Иртыш»
 Бронзовый призёр чемпионата Казахстана (1): 2016

 «Ордабасы»
 Бронзовый призёр чемпионата Казахстана (1): 2017

Статистика

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на сайте истории ФК «Шахтёр» Караганда

Футболисты Казахстана
Игроки сборной Казахстана по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Казахмыс»
Игроки ФК «Шахтёр» Караганда
Игроки ФК «Кайрат»
Игроки ФК «Астана» (2009)
Игроки ФК «Иртыш» Павлодар
Игроки ФК «Атырау»
Игроки ФК «Ордабасы»
Игроки ФК «Кыран»